Урусово — топоним в России:

Населённые пункты 
 Урусово — село Чаплыгинского района Липецкой области.
 Урусово — село в Ардатовском районе Мордовии.
 Урусово — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Урусово — деревня в Саргатском районе Омской области.
 Урусово — деревня в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Урусово — село в Ртищевском районе Саратовской области.
 Урусово — деревня в Мензелинском районе Татарстана.
 Урусово — село в Венёвском районе Тульской области.
 Урусово — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Урусово — деревня в Новомосковском районе Тульской области.
 Урусово — деревня в Плавском районе Тульской области.
 Урусово — деревня в Любимском районе Ярославской области.

Прочее 
 Урусово — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги.

См. также 
 Ильинское-Урусово